

Cinema 
 Double Take – film del 1998 diretto da Mark L. Lester
 Double Take – film del 2001 diretto da George Gallo
 Double Take – film del 2009 diretto da Johan Grimonprez

Musica 
 Double Take – album di Freddie Hubbard e Woody Shaw del 1985
 Double Take – album dei Petra del 1985

Televisione 
 Doubletake – programma televisivo britannico